Une canne, directement issu du latin , désigne initialement un roseau, puis diverses plantes et objets.

Sciences et techniques

Botanique 
 la canne est un terme dialectal pour roseau ;
 on peut appeler canne le raphia, le jonc, la paille, utilisés pour le cannage des sièges ;
 la canne à sucre est cultivée principalement pour la production alimentaire ;
 la canne bamboche est un autre nom du bambou ;
 la canne d'eau est une plante médicinale originaire de la péninsule Malaise et naturalisée dans de nombreuses îles du Pacifique ;
 la canne d'Inde (ou canne Congo) est une espèce de balisier ;
 la canne de Provence (Arundo donax) est une grande graminée, comme la canne royale (à feuilles panachées) ou la canne vèle ;
 la canne flèche (Gynerium sagittatum) est une grande graminée ;
 la canne Tabago est tirée d'une sorte de palmier du genre Bactris.

Outils techniques 
 Canne de verrier pour le soufflage du verre

Unité de mesure 
Canne est le nom donné à plusieurs anciennes unités de mesure de longueur.

Culture et société

Langage familier 
 En argot, « cannes » désigne familièrement les jambes, par analogie de forme.
 Dans le dialecte wallon et plus particulièrement la région de Charleroi, « canne » signifie vagin. Par exemple, dans l'expression « awè ène rute Canne! » (« avoir un bon vagin »)
 On peut aussi appeler « canne », une perche ou une .

Sport 
 La canne de combat est un art martial français qui utilise une canne (ou bâton de combat) comme arme. Voir également la double canne.

Télévision 
 La Canne, téléfilm de Jean-Pierre Gallo pour l'émission TV Les Procès témoins de leur temps, diffusé en 1980.
 La Canne, téléfilm de Arlen Papazian sorti en 1972

Ustensiles 
 La canne est un accessoire principalement destiné à la marche, ayant de nombreuses déclinaisons, défensives (canne-épée), utilitaires (canne-siège), vestimentaires (accessoire de mode), sportives (bâton de randonnée), symboliques (crosse épiscopale, canne de compagnons)
 La canne à pêche
 La canne de hockey, appellation suisse de la crosse ou bâton ;
 La canne à lait est une grosse cruche, comme une bonbonne, faite en grès, utilisée pour le transport du lait.

Anthroponyme 
 René Girier (1919-2000), dit René la Canne, fut l'ennemi public  des années 1950, en France.

Toponyme

Nom de localité 
 Montigny-sur-Canne, une commune située dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté (France) ;
 Canne, une commune belge avant la fusion dans l'arrondissement de Tongres.

Hydronyme

France 
 la Canne, une rivière de deuxième catégorie qui coule dans le département de la Nièvre, dans le massif du Morvan. C'est un affluent de l'Aron en rive droite, donc un sous-affluent de la Loire ;
 la Canne, un cours d'eau qui coule dans les départements du Loiret et de Loir-et-Cher. C'est un affluent du Cosson en rive gauche, donc un sous-affluent de la Loire ;

États-Unis 
 le bayou des Cannes, un bayou qui coule en Louisiane et se jette dans la rivière Mermentau ;
 la rivière aux Cannes, un cours d'eau de Louisiane, qui s'écoule dans un ancien bras mort de la rivière Rouge du Sud.

Autre 
 La Canne en ville, restaurant étoilé Michelin en Belgique

Notes et références